Соинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Хиславичского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Соино.

Географические данные 
 Общая площадь: 50,21 км²
 Расположение: юго-западная часть Хиславичского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с  Микшинским сельским поселением
 на востоке — с Шумячским районом
 на юге и западе — с  Городищенским сельским поселением
По территории поселения проходит автодорога Хиславичи – Соино.
Крупная река: Немка.

История 
До 25 мая 1919 года территория поселения входила в состав Перянской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии, затем земли находились в составе Гомельской губернии, с 30 июня 1919 года поселение уже в составе Смоленской губернии. Соинский сельский совет был образован в 1930 году.

Соинское сельское поселение образовано Законом от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов к 1 января 2019 года в Городищенское сельское поселение

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 7 населённых пунктов:
 Деревня Соино — административный центр
 Жигалки, деревня
 Новая Буда, деревня
 Новый Стан, деревня
 Скверета, деревня
 Старый Стан, деревня
 Шершневка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятие «Соино», лесничество.

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации
Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Хиславичского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году